Die Bezeichnung Hunza hat mehrere Bedeutungen:

 Das Volk der Hunza, siehe Hunzukuc
 Der Fluss Hunza (Fluss)
 Hunza Peak, Berg oberhalb des Hunzatals
 Die Stadt der Hunza, siehe Tunja